А́стровые — русское название нескольких таксонов двудольных растений.

Каждый из этих таксонов имеет уникальное научное (латинское) название, в русском же языке термин Астровые многозначен и может обозначать:
 Астровые, или Астериды () — подкласс двудольных растений в системе классификации Тахтаджяна.
 Астровые () — надпорядок двудольных растений в системе классификации Тахтаджяна.
 Астровые, или Астроцветные, или Сростнопыльниковые () — порядок двудольных растений; согласно современным представлениям, наиболее правильное русское название этого таксона — Астроцветные.
 Астровые, или Сложноцветные () — семейство растений, одно из тринадцати семейств, входящих согласно системе классификации APG II в порядок .
 Астровые, или Трубкоцветные () — подсемейство растений, одно из двух (согласно традиционной классификации) подсемейств семейства .
 Астровые () — триба растений, одна примерно из двадцати триб подсемейства  семейства .

Схема местоположения таксонов Астровые в системе классификации

Литература 

 Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 462—476.